Le tournoi d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute à Kitzbühel du 19 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Rossouw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1971 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Autriche
1971 en Autriche
Tennis en juillet 1971